Pseudammi ehrenbergii är en flockblommig växtart som beskrevs av H.Wolff. Pseudammi ehrenbergii ingår i släktet Pseudammi och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
ehrenbergii